Seminarkirche steht in der Kurzform für:

 Priesterseminarkirche (Linz)
 Kirche des Bischöflichen Priesterseminars Mainz (ehem. Augustinerkirche)
 Studienseminar St. Michael #Seminarkirche in Traunstein
 Spanisches Spital #Seminarkirche Santa Maria de Mercede in Wien